Nowa Sól peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Nowa Sól, une powiat
 Nowa Sól, une gmina
 Nowa Sól, une ville

Homonymie de toponyme